(1482-1528), un courtisan de l'époque de Henri VIII ;
 William Compton () (mort en 1630), un pair et homme politique anglais ;
 William Compton (1625-1663), un officier de l'armée royaliste anglaise ;
 William Compton Bolton (mort en 1849), un capitaine de la Marine américaine ;
 William Compton () (1818-1897), un amiral de la Royal Navy ;
 William Compton () (1851-1913), un pair et homme politique britannique ;
 William Compton () (1885-1978), un pair et soldat britannique ;
  (né en 1989), un joueur de football américain.

Voir aussi